Лордитоны ()  — род жуков из семейства стафилинид и подсемейства Staphylininae.

Систематика

Виды 
Некоторые виды:
 Lordithon bicolor (Gravenhorst, 1806)
 Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798)
 Lordithon exoletus (Erichson, 1839)
 Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761)
 Lordithon pulchellus (Mannerheim, 1831)
 Lordithon speciosus (Erichson, 1839)
 Lordithon thoracicus (Fabricius, 1776)
 Lordithon trimaculatus (Paykull, 1800)
 Lordithon trinotatus (Erichson, 1839)

Примечания 

Tachyporinae
Роды жесткокрылых